Arapski šahovski savez
ACF Fiorentina
Associação Chapecoense de Futebol
 Air Combat Fighter, na hrvatskom "Lovac za zračnu borbu", program vojske SAD.